Cégek

 Delaware North Companies, amerikai élelmiszergyártó cég
 Den norske Creditbank, norvég bank

Politika

 Demokrata Nemzeti Bizottság (Democratic National Committee), az amerikai Demokrata Párt országos vezetősége
 Demokrata Nemzeti Konvenció (Democratic National Convention), az amerikai Demokrata Párt által rendezett elnökjelölt-választó gyűlések

Egyéb

 Dinitro-orto-krezol, herbicid
 Direct numerical control,  irányítási struktúra